Jagodziński oder Jagodzinski ist der Familienname der folgenden Personen:

 Andrzej Jagodziński (* 1953), polnischer Jazzmusiker
 Heinz Jagodzinski (1916–2012), deutscher Physiker, Mineraloge und Kristallograph
 Henryk Mieczysław Jagodziński (* 1969), polnischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof, Diplomat des Vatikans
 Wacław Jagodziński (1938–2012), polnischer Politiker
 Zygmunt Jagodziński (1891–1968), polnischer Politiker